Влахия може да се отнася до няколко историко-географски области на и около Балканите през Средновековието:

 Велика Влахия е наричана средновековна Тесалия по време на Византийско владичество над българските земи и франкократията;
 Мала Влахия е наричана средновековна Етолоакарнания по време на Византийско владичество над българските земи и франкократията;